Jordan Schroeder (né le  à Prior Lake, Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il est initié au hockey à un très jeune âge, débutant à quatre ans. Il évolue par la suite dans tous les programmes de hockey des écoles qu'il fréquente. Après deux ans avec le programme de développement américain, il se joint aux Golden Gophers de l'Université du Minnesota. Il est nommé recrue de l'année grâce à un total de 45 points en 35 parties, ce qui le classe second de son club. Il est réclamé lors de la première ronde du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2009 par les Canucks de Vancouver.

Au terme de sa seconde saison avec les Gophers, il signe son premier contrat professionnel et est assigné au Moose du Manitoba de la Ligue américaine de hockey avec lesquels il termina la saison.

Le , il signe à titre d'agent libre avec le Wild du Minnesota.

Le , il est échangé aux Blue Jackets de Columbus en retour de l'attaquant Dante Salituro.

Le , il est échangé aux Blackhawks de Chicago en retour du gardien Jean-François Bérubé.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 
 
|2006-2007 ||Équipe de développement des États-Unis ||NAHL ||31 ||12 ||11 ||23 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Équipe de développement des États-Unis ||NAHL ||14 ||1 ||8 ||9 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Golden Gophers du Minnesota ||NCAA ||35 ||13 ||32 ||45 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Golden Gophers du Minnesota ||NCAA ||37 ||9 ||19 ||28 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Moose du Manitoba ||LAH ||11 ||4 ||5 ||9 ||0 ||6 ||3 ||3 ||6 ||4
|-
|2010-2011 ||Moose du Manitoba ||LAH ||61 ||10 ||18 ||28 ||10 ||14 ||1 ||5 ||6 ||2
|-
|2011-2012 || Wolves de Chicago ||LAH ||75 ||20 ||22 ||42 ||16 ||5 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2012-2013 || Wolves de Chicago ||LAH || 42|| 12|| 21|| 33|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Canucks de Vancouver ||LNH || 31|| 3|| 6|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Canucks de Vancouver || LNH || 25|| 3|| 3|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Comets d'Utica || LAH || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Wild de l'Iowa || LAH || 35 || 10 || 18 || 28 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Wild du Minnesota || LNH || 25 || 3 || 5 || 8 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2015-2016 || Wild du Minnesota || LNH || 26 || 2 || 2 || 4 || 2 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|2015-2016 || Wild de l'Iowa || LAH || 40 || 14 || 20 || 34 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wild de l'Iowa || LAH || 25 || 6 || 12 || 18 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wild du Minnesota || LNH || 37 || 6 || 7 || 13 || 0 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || Monsters de Cleveland || LAH||48 ||14 ||22 ||36 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Blue Jackets de Columbus || LNH||21 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || IceHogs de Rockford || LAH||62 ||19 ||26 ||45 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL ||60 ||19 ||22 ||41 ||18 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL ||50 ||18 ||17 ||35 ||14 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL || || || || || ||

| 165 || 18 || 24 || 42 || 14 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0

Internationales 

|2007 ||align="left"| États-Unis U18 ||align="left"| Championnat du monde - de 18 ans || 7 || 4 || 7 || 11 || 0 ||align="left"| Médaille d'argent
|- 
|2008 ||align="left"| États-Unis U18 ||align="left"| Championnat du monde - de 18 ans || 7 || 3 || 2 || 5 || 2 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2009 ||align="left"| États-Unis U20 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 3 || 8 || 11 || 2 ||align="left"|
|- 
|2010 ||align="left"| États-Unis U20 ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 3 || 5 || 8 || 2 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2016 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 9 || 0 || 1 || 1 || 0 || align=left|

Trophées et honneurs personnels 
Western Collegiate Hockey Association
 2009 : nommé recrue de l'année

Notes et références 

Naissance en septembre 1990
Naissance dans le comté de Scott (Minnesota)
Joueur international américain de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Jokerit Helsinki